

Петровка — село, Астраханський район, Акмолинська область
 Петровка — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Петровка — село, Єсільський район, Північноказахстанська область
 Петровка — село, Жамбильський район, Північноказахстанська область
 Петровка — село, Сандиктауський район, Акмолинська область
 Петровка — село, Тайиншинський район, Північноказахстанська область
 Петровка — село, Шортандинський район, Акмолинська область

Петровка — річка в Удмуртії, ліва притока Сарапулки
 Петровка — село, Абдулинський міський округ, Оренбурзька область
 Петровка — село, Александровський район, Оренбурзька область
 Петровка — присілок, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Петровка — присілок, Новоурсаєвська сільська рада, Бакалинський район, Башкортостан
 Петровка — присілок, Староматинська сільська рада, Бакалинський район, Башкортостан
 Петровка — присілок, Калінінська сільська рада, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Петровка — присілок, Кош-Єлгинська сільська рада, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Петровка — село, Бурлинський район, Алтайський край
 Петровка — село, Великоберезниківський район, Мордовія
 Петровка — присілок, Великоігнатовський район, Мордовія
 Петровка — село, Дубьонський район, Мордовія
 Петровка — присілок, Єльниківський район, Мордовія
 Петровка — село, Зілаїрський район, Башкортостан
 Петровка — село, Ключівський район, Алтайський край
 Петровка — присілок, Кривошиїнський район, Томська область
 Петровка — село, Курманаєвський район, Оренбурзька область
 Петровка — присілок, Маріїнський округ, Кемеровська область
 Петровка — село, Октябрський район, Оренбурзька область
 Петровка — присілок, Половинський округ, Курганська область
 Петровка — присілок, Сарапульський район, Удмуртія
 Петровка — присілок, Сафакулевський округ, Курганська область
 Петровка — село, Сорокинський район, Тюменська область
 Петровка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Петровка — село, Троїцький район, Алтайський край
 Петровка — присілок, Баликлинська сільська рада, Федоровський район, Башкортостан
 Петровка — присілок, Дідовська сільська рада, Федоровський район, Башкортостан
 Петровка — селище, Яльчицький район, Чувашія
 Петровка — присілок, Янаульський район, Башкортостан

Див. також 
 Петрівка
 Федоро-Петровка